Bonte rouwrandspinnendoder
 Gewone rouwrandspinnendoder